Iiro est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), joueur finlandais de football
 (né en 1965), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1996), joueur finlandais de football
 (né en 1984), joueur américain de football américain
Iiro Pakarinen (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Iiro Rantala (né en 1970), pianiste de jazz finlandais
 (né en 1975), auteur et réalisateur finlandais
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Iiro Tarkki (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1994), joueur finlandais de football
Iiro Viinanen (né en 1944), homme politique finlandais

Voir aussi
International Islamic Relief Organization (IIRO), organisation caritative

Homonymie de prénom
Prénom finlandais